Veyrières, comuna francesa do departamento de Cantal
 Veyrières, comuna francesa do departamento de Corrèze

Com nome semelhante:
Verrières, comuna francesa do departamento de Ardennes
Verrières, comuna francesa do departamento de Aube
Verrières, comuna francesa do departamento de Aveyron
Verrières, comuna francesa do departamento de Charente
Verrières, comuna francesa do departamento de Marne
Verrières, comuna francesa do departamento de Orne
Verrières, comuna francesa do departamento de Puy-de-Dôme
Verrières, comuna francesa do departamento de Vienne
Verrières-de-Joux, comuna francesa do departamento de Doubs
Verrières-du-Grosbois, comuna francesa do departamento de Doubs
Verrières-en-Forez, comuna francesa do departamento de Loire
Verrières-le-Buisson, comuna francesa do departamento de Essonne

Veyrieres